Notre-Dame de Guadalupe est une des dénominations de la Vierge Marie dans l'Église catholique qui rassemble plusieurs dévotions en des lieux différents, pour des 
 Notre-Dame de Guadalupe (Estrémadure) : statue de bois de la Vierge à l'enfant, vénérée en Espagne, dans la province d'Estrémadure, dans le monastère royal de Santa María de Guadalupe.
 Notre-Dame de Guadalupe : image de Notre-Dame de Guadalupe, vénérée au Mexique depuis le , à la suite d'apparitions de la Vierge à un Indien, Juan Diego en 1531 (d'après la tradition). L'image originale est installée dans la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico.
 Vierge de Guadalupe vénérée au Pérou, issue d'une dévotion (à l'origine) à la Vierge espagnole d'Estrémadure.

Au-delà de ces deux cultes les plus connus dans le monde, d'autres villes espagnoles se targuent de disposer de statues (originales) de la Vierge de Guadalupe
 Jerez de la Frontera, en Andalousie, vénérée depuis 1284
 Úbeda, en Andalousie, la  est patronne de la ville et objet d'une procession, chaque année en mai.
  (Murcie), statue vénérée depuis la fin du . Le , la statue a été couronnée canoniquement.
 Sur l'île de La Gomera (îles Canaries), dans la province de Santa Cruz de Tenerife, la  est vénérée comme patronne de l'île.

Notes et références 

Guadalupe